Torsten Nordström kan avse:

Torsten Nordström (ingenjör) (1905–1983)
Torsten Nordström (politiker)
Torsten Nordström (samlare) (1892–1951)
Torsten Nordström (översättare) (1885–1959)